Куенка ( — «басейн річки») — поширений топонім і/або їх складова в іспаномовних, і таких, що знаходилися під впливом іспанців (наприклад, Філіппіни), країнах:

 Куенка (Іспанія) — місто в Іспанії, за назвою якого названі всі інші однойменні географічні об'єкти, столиця провінції Куенка.
 Куенка (провінція) — провінція в Іспанії.
 Куенка-де-Кампос — муніципалітет в провінції Вальядолід.
 Куенка (Еквадор) — місто в Еквадорі, столиця провінції Асуай.
 Куенка (Філіппіни) — місто на Філіппінах.